Belgisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Belgisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)